Railete ist der Name mehrerer Orte in Osttimor:

 Railete im Suco Bandudato, Verwaltungsamt Aileu, Gemeinde Aileu, siehe Bandudato
 Railete im Suco Caimauc, Verwaltungsamt Turiscai, Gemeinde Manufahi, siehe Caimauc
 Railete im Suco Fatubessi, Verwaltungsamt Hatulia, Gemeinde Ermera, siehe Fatubessi (Hatulia)